Ениш () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1969) — австрийский композитор.
 Ениш, Ханс (1913—1982) — немецкий офицер-подводник.

См. также 
 Йениш
 Яниш